«Сердце холмов» () — американская мелодрама режиссёра Сидни Франклина 1919 года с участием Мэри Пикфорд.

Сюжет 

Семейную напряженность в горах Кентукки разжигает нечестная схема по добыче угля.

В ролях 
 Мэри Пикфорд — Мэвис Хоун
 Гарольд Гудвин — молодой Джейсон Гонейсатт
 Аллан Сирс — Джейсон Гонейсатт
 Фред Хантли — Джейсон Хоун
 Клэр Макдауэлл — Марта Хоун
 Сэм де Грасс — Стив Гонейсатт
 В. Х. Бейнбридж — полковник Пендлтон
 Джон Гилберт — Грей Пендлтон
 Бетти Баутон — Марджори Ли
 Генри Хеберт — Мортон Сандерс
 Фред Уоррен — Джон Барнгем

Ссылки 
 
 Film visible sur Archive.org

Чёрно-белые фильмы США
Немые фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы США 1919 года
Фильмы Сидни Франклина